Campionato sudamericano per club – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club – torneo di pallavolo maschile